BFI steht für:
 Bashkësia Fetare Islame, die Islamische Glaubensgemeinschaft der Republik Nordmazedonien
 Berufsfachschule für Informatik
 Berufsförderungsinstitut, Bildungseinrichtung der österreichischen Arbeitnehmervertretung
 Bank für Immobilieneigentum
 Blattflächenindex
 British Film Institute, eine Organisation zur Förderung der Filmkunst im Vereinigten Königreich
 Book & Film International
 King County International Airport in Seattle, auch Boeing Field (IATA-Code) 
 Betriebsforschungsinstitut des Stahlinstitut VDEh in Düsseldorf
 Big Five Inventory
 Dänischer Bibliometrischer Forschungsindikator (BFI)

BfI steht für:
 Behörde für Inneres

bfi steht für:
 British Sign Language (ISO-639-3-Code), britische Gebärdensprache

BFI